Eisenbud peut faire référence à : 
 David Eisenbud (né en 1947), mathématicien américain.
 Leonard Eisenbud (1913-2004), physicien américain.
 prix Eisenbud, distinction scientifique